Прем'єр-ліга 2018—2019 () — 27-й розіграш англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року.

Сезон розпочався 10 серпня 2018, закінчився 12 травня 2019 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тур за туром 

Оновлено після матчів, зіграних 12 травня 2019.

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири 

Оновлено після матчів, зіграних 12 травня 2019.

Хет-трики 

Оновлено після матчів, зіграних 12 травня 2019.

Асистенти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації 
 Прем'єр-ліга на soccerway 

2019
Англія
Англія